Roman Horák oder Roman Horak ist der Name folgender Personen:

* Roman Horak (Literaturwissenschaftler) (* 1942), ukrainischer Literaturwissenschaftler, Autor und Museumsdirektor
 Roman Horak (Kulturwissenschaftler) (* 1953), österreichischer Sozial- und Kulturwissenschaftler und Autor 
 Roman Horák (Eishockeyspieler, 1969) (* 1969), tschechischer Eishockeyspieler
 Roman Horák (Eishockeyspieler, 1991) (* 1991), tschechischer Eishockeyspieler